И́горь Алексе́ев: Алексеев, Игорь Викторович (род. 1960) — украинский политик.
 Алексеев, Игорь Владимирович (род. 1967) — поэт, прозаик.
 Алексеев, Игорь Вячеславович (род. 1982) — белорусский легкоатлет.
 Алексеев, Игорь Геннадиевич (1959—2008) — русский поэт и прозаик.
 Алексеев, Игорь Дмитриевич (род. 1927) — лауреат Госпремии СССР
 Алексеев, Игорь Павлович (род. 1972) — российский тяжелоатлет.
 Алексеев, Игорь Серафимович (1933—1988) — советский философ, профессор МФТИ.
 Алексеев, Игорь Сергеевич (род. 1986) — украинский политик и юрист.